Plaatsen
 Hallett (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
 Kaap Hallett, Antarctica

 Personen
 Andy Hallett (1975-2009), Amerikaans acteur
 Henry Hallett Dale (1875-1968), Brits medicus en winnaar Nobelprijs
 Mal Hallett , Amerikaans jazzmuzikant